Maltese First Division je druhá maltská fotbalová soutěž, která se hraje od roku 2000.

Mistrovské tituly

Kluby v sezóně 2009/2010 

 Hamrun Spartans FC
 Msida Saint-Joseph FC
 Balzan Youths FC
 Melita FC
 Mqabba FC
 Mosta FC
 Pieta Hotspurs FC
 San Gwann FC
 St. George's FC
 St. Patrick FC

Fotbalové ligové soutěže
Maltské fotbalové soutěže